Ловрен () — фамилия:
 Ловрен, Давор (род. 1998) — хорватский футболист.
 Ловрен, Деян (род. 1989) — хорватский футболист.